Laband steht für

 einen Stadtteil von Gliwice in Polen, Łabędy
 das ehemalige NKWD-Internierungslager Laband (ab 1945)

Laband ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Laband (1925–1982), deutscher Fußballspieler
 John Laband (* 1947), südafrikanischer Historiker
 Paul Laband (1838–1918), deutscher Staatsrechtslehrer

Siehe auch:
 Labant